

Geografia 
 Panama
 Alto Boquete – comune nella provincia di Chiriquí, distretto di Boquete
 Bajo Boquete – comune nella provincia di Chiriquí, distretto di Boquete
 Distretto di Boquete – distretto nella provincia di Chiriquí

Persone 
 Andrea Boquete – cestista argentina
 José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete – politico peruviano
 Verónica Boquete – calciatrice spagnola, centrocampista